Espanya:
 Villafranca (Navarra), municipi de Navarra a la comarca de Ribera Arga-Aragón dins la merindad de Tudela 
 Villafranca del Bierzo, municipi de la província de Lleó a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Villafranca de los Barros, municipi de la província de Badajoz a la comunitat autònoma d'Extremadura 
 Villafranca de los Caballeros, municipi de la província de Toledo a la comunitat autònoma de Castella la Manxa 
 Villafranca del Campo, municipi d'Aragó enquadrat a la comarca de Jiloca (província de Terol)
 Villafranca del Castillo, llogarret al terme municipal de Villanueva de la Cañada (Madrid).
 Villafranca de Córdoba localitat de la província de Còrdova (Andalusia, Espanya) 
 Villafranca de Duero, municipi de la província de Valladolid a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Villafranca de Ebro, municipi d'Aragó a la província de Saragossa i enquadrat a la comarca de Saragossa 
 Villafranca Montes de Oca, municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Villafranca de la Sierra, municipi de la província d'Àvila a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Los Palacios y Villafranca, localitat de la província de Sevilla 
 Itàlia:
 Villafranca Sicula, municipi italià de la província d'Agrigent 
 Villafranca Tirrena, municipi italià de la província de Messina 
 Villafranca di Verona, municipi italià a la regió del Vèneto i a la província de Verona